Over and Over est une chanson de Bobby Day reprise par The Dave Clark Five ;
 Over and Over est une chanson d'Every Little Thing ;
 Over and Over est une chanson de Hot Chip ;
 Over and Over est une chanson de Nelly.